Алексе́й Кру́тиков:
 Крутиков, Алексей Дмитриевич (1902—1962) — советский хозяйственный и государственный деятель, заместитель Председателя Совета Министров СССР.
 
 Крутиков, Алексей Петрович (род. 1980) — белорусский хоккеист.